Altmühlbahn oder Altmühltalbahn bezeichnet folgende Abschnitte von Eisenbahnstrecken in Bayern, die entlang der Altmühl verlaufen:

 den Streckenabschnitt Ansbach–Treuchtlingen der Bahnstrecke Treuchtlingen–Würzburg
 den Streckenabschnitt Treuchtlingen–Eichstätt der Bahnstrecke München–Treuchtlingen
 die Bahnstrecke Eichstätt–Beilngries
 den Streckenabschnitt Beilngries–Dietfurt der Bahnstrecke Neumarkt–Dietfurt